Соревнования в плавании на открытой воде на дистанции 10 км на Олимпиаде 2012 года прошли 10 августа в Гайд-парке.

Результаты 
10 августа, 12:00 по времени (UTC)

 DNF — не финишировал

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012